Котур

 Котур (в некоторых источниках Горгоний) — мифический зверь из апокрифа об Адаме и Еве, защищавший проход в Рай.
 Котур — река в Иране, правый приток Аракса.
 Котур — прежнее название села Громовка в Сакском районе Республики Крым.